

Caratteristiche tecniche 
Vassiljev è un trequartista, abile nel battere i calci di punizione.

Carriera

Club 
Muove i suoi primi passi nel , prima di passare al  nel 2003, con cui vince tre campionati e tre coppe nazionali. Nel 2008 lascia l'Estonia accordandosi con il , in Slovenia. Il 31 gennaio 2011 firma un contratto valido per due anni e mezzo con il . 

Il 29 agosto passa all', in Russia. Il calciatore firma un contratto valido per tre stagioni, da 30.000 dollari mensili. Esordisce in campionato l'11 settembre contro lo . Esce sostituito prima dell'intervallo a causa di un infortunio. Il 26 agosto 2014 si accorda per una stagione con il , società militante nel campionato polacco.

Il 27 febbraio 2019 torna in Estonia a distanza di 11 anni, accordandosi con il .

Nazionale 

Esordisce in nazionale il 31 maggio 2006 contro la Nuova Zelanda in amichevole, subentrando al 66' al posto di Vjatseslav Zahovaiko. 

Il 24 marzo 2018, in occasione dell'amichevole disputata contro l', il calciatore raggiunge le 100 presenze in nazionale, tredicesimo estone di sempre a toccare questo traguardo.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 18 marzo 2023.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Levadia Tallinn: 2004, 2006, 2007
Flora Tallinn: 2019, 2020, 2022

Levadia Tallinn: 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007
Flora Tallinn: 2019-2020

Flora Tallinn: 2020, 2021

Individuale
Calciatore estone dell'anno: 3
2010, 2011, 2013

Note

Voci correlate 
 Calciatori con almeno 100 presenze in nazionale

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Konstantin Vassiljev in 90minut.pl

Calciatori della Nazionale estone